858 км, 858-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 858 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 586010.
 858 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 643849.